Taman peut désigner :

 en Indonésie, les Taman, une population de la province de Kalimantan occidental dans l'île de Bornéo ;
 en Russie, la péninsule de Taman et la stanitsa de Taman ;
 au Népal, Taman est un village du district de Baglung ;
 Taman Kha, un album de bandes dessinées ;
 les langues taman, une famille de langues parlées au Tchad et au Soudan ;
 Nancy Taman, une gymnaste égyptienne.

Homonymie de toponyme